Karetnikow () ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Wladimirowitsch Karetnikow (* 1942), russischer Schwimmer 
 Nikolai Nikolajewitsch Karetnikow (1930–1994), russischer Komponist 
 Waleri Michailowitsch Karetnikow (* 1963), sowjetischer Skispringer